«Ра́лли Дака́р 2013» () — 34-й трансконтинентальный ралли-марафон. В пятый раз подряд он прошёл в Южной Америке, традиционно в январе. 5-го числа участники стартовали в столице Перу, Лиме, и, после прохождения всей дистанции ралли — состоящей из 14-ти этапов и проложенной по территориям трёх государств — Перу, Аргентина и Чили, финишировали 19 января в чилийской столице — городе Сантьяго. 20 января состоялась церемония награждения победителей.

Подготовительный период 
Здесь перечислены подготовительные мероприятия, проведённые организаторами «Ралли Дакар 2013» в период, предшествовавший старту ралли-рейда со дня его презентации:
 21 марта 2012 года: презентация «Ралли Дакар 2013»
 16 апреля 2012 года: Dakar Tour — Лима (Перу)
 18 апреля 2012 года: Dakar Tour — Чили (Сантьяго)
 19 апреля 2012 года: Dakar Tour — Аргентина (Буэнос-Айрес)
 25 апреля 2012 года: Dakar Tour — Польша (Варшава)
 2 мая 2012 года: Dakar Tour — Нидерланды (Эйндховен)
 3 мая 2012 года: Dakar Tour — Италия (Милан)
 8 мая 2012 года: Dakar Tour — Китай (Пекин)
 15 мая 2012 года: Dakar Tour — Испания (Барселона)
 15 мая 2012 года: начало регистрации участников «Ралли Дакар 2013»
 23 июня 2012 года: Dakar Tour — Южная Африка (Ботсвана)
 22-23 ноября 2012 года: сбор европейских транспортных средств, участвующих в «Ралли Дакар 2013», в порту города Гавр, Франция. Их погрузка на транспортное судно и отправка в Южную Америку.
 2-4 января 2013 года: сбор всех участников ралли для технической и административной проверок; перемещение транспортных средств участников в «закрытый парк». Место сбора — округ Магдалена, провинция Чачапояс, Перу.

Участники 
Все участники традиционно были разделены на 4 категории — мотоциклы, квадроциклы, внедорожники и грузовики. На старт «Ралли Дакар 2013» вышли все основные производители автомобильной и мотоциклетной техники, обычно принимавшие участие в «Ралли Дакар» последних лет.

 В 31-й раз вышел на старт «Ралли Дакар» японский гонщик Йошимаса Сугавара (№ 520), участвующий в нынешнем ралли-марафоне на грузовике Hino. Йошимасе Сугаваре — 71 год, он является единственным японцем, который за свою жизнь принимал участие в «Дакаре» сразу в трёх категориях: мотоциклы, автомобили и грузовики. В период с 1989 по 2012 годы Йошимасе Сугаваре удалось полностью преодолеть всю дистанцию ралли 22 раза. 19 января 2013 года Йошимаса Сугавара прошёл всю трассу «Ралли Дакар» в 23-й раз. Он финишировал в Сантьяго на 31 месте общего зачёта грузовиков, и затратил на прохождение всей трассы ралли-марафона 60 часов 37 минут и 20 секунд.
 Под номером 348 в «Ралли Дакар 2013» участвовал российский автогонщик Борис Гадасин, вышедший на старт марафона на автомобиле G-FORCE PROTO собственной конструкции, который был собран им в городе Санкт-Петербурге, Россия. За основу был взят пикап марки Nissan.

Маршрут 
Протяжённость маршрута ралли-марафона составила более 8000 км. Старт был дан 5 января в Лиме — столице Перу, финиш состоялся 19 января в городе Сантьяго — столице Чили. 20 января там же состоялась церемония награждения победителей и «Ралли Дакар 2013» официально завершился.

Примечания
 1. Из-за плохих погодных условий отменена первая часть скоростного участка (155 км).
 2. Из-за плохих погодных условий 8-й этап в зачёте грузовиков полностью отменён.
 3. Из-за поднявшегося уровня воды в реках, вызванного проливными дождями, гонка на 11-м этапе ралли в зачётах внедорожников и грузовиков была полностью остановлена организаторами на отметке 84 км спецучастка этапа. Зачёт времени участников проводился по времени, показанной ими на отметке 53 км спецучастка.

Отмены

8-й этап 
Прошедшие накануне 8-го этапа (Сальта-Тукуман) проливные дожди привели к затоплению пересохших речных русел, через которые ранее был проложен маршрут ралли. В связи с этим организаторы ралли приняли решение об отмене первой части спецучастка 8-го этапа. Это привело к тому, что в зачёте грузовиков этап был отменён полностью, поскольку именно на отменённую первую часть спецучастка приходился весь скоростной участок 8-го этапа для грузовых автомобилей. Все грузовики проследовали до Тукумана вне гонки, в режиме, предусмотренном для машин сопровождения.

В зачётах мотоциклов и квадроциклов гонка на этапе прошла в полном объёме, а вот в зачёте внедорожников гонка была остановлена красным флагом — по причине всё тех же погодных условий, в результате которых трасса стала непроходимой для большинства участников. Позднее организаторами было принято решение — засчитать результаты на этапе только тем экипажам, которые на момент официальной остановки гонки успели добраться до финиша. Таких экипажей оказалось четыре: № 309 (Шишери/Гарсен), № 313 (Терранова/Фьюза), № 315 (Гордон/Уолч) и № 302 (Петерансель/Коттре). Всем остальным гонщикам, кто не сошёл с дистанции и на момент остановки гонки продолжал оставаться на трассе, организаторы записали в зачёт время экипажа Стефана Петеранселя (1ч 07' 51", отрыв от лидера на этапе 12' 15"), финишировавшего на этапе четвёртым — последним, перед остановкой гонки.

11-й этап 
Из-за разливов рек, вызванных проливными дождями, ещё до старта гонки дистанция 11-го этапа была сокращена организаторами на 30 км. Участникам дали старт и они стали по очереди уходить на трассу, согласно стартовому протоколу, но окончательно ухудшившееся состояние трассы привело к полной остановке спецучастка (на отметке 84 км) и всей гонки в зачётах внедорожников и грузовиков. Организаторы приняли решение — засчитать время участников, показанное ими на первой контрольной точке спецучастка этапа (отметка 53 км). Экипажам, которые на момент остановки гонки ещё не успели проехать эту контрольную точку организаторы записали в актив время, показанное последним экипажем, успевшим проехать эту контрольную точку до остановки гонки.

Обзор

Мотоциклы 

Победителем первого этапа ралли-марафона стал Франсиско Лопес Контардо (№ 7), (KTM). Всего пять секунд отыграл он у пришедшего вторым Франса Верхувена (№ 15), (Yamaha). Третьим к финишу первого этапа добрался Пабло Кинтанилья (№ 183), (Honda). Его отставание от лидера составило 25 секунд. Победу на втором этапе ралли отпраздновал Хоан Барреда Борт (№ 5), (Husqvarna), который и возглавил общий зачёт мотоциклов, опередив на 5 минут 36 секунд Рубена Фариа (№ 11), (KTM), занявшего в общем зачёте вторую позицию после второго этапа. Но развить и закрепить свой успех Барреда Борту не удалось — из-за проблем с навигацией он потерял много времени на третьем этапе и откатился в середину общего зачёта. Победителем же третьего этапа стал Франсиско Лопес, а общий зачёт впервые возглавил будущий чемпион «Ралли Дакар 2013» в зачёте мотоциклов Сириль Депре (№ 1), (KTM), пришёдший третьим на финиш третьего этапа, и отстав от победителя этапа — Франсиско Лопеса — на 4 минуты 8 секунд, но опережая его же, ставшего вторым в общем зачёте, на 2 минуты 51 секунду.

На четвёртом этапе Депре уступил своё лидерство в общем зачёте, проиграв победителю этапа Хоану Барреде 17 минут. Его место занял Оливье Пен, (№ 9), (Yamaha). Молодому французскому мотогонщику удалось продержаться на первом месте общего зачёта вплоть до восьмого этапа, на котором у него возникли проблемы с навигацией и он был вынужден уступить своё лидерство в ралли победителю 5-го этапа и своему партнёру по команде Yamaha Давиду Касто (№ 10).

Увы, но этот успех был недолгим. Уже во время следующего, девятого этапа ралли, открывавшего после дня отдыха вторую часть «Ралли Дакар 2013», Давид Касто был вынужден покинуть ралли: он столкнулся на трассе с коровой, в результате чего сильно вывихнул плечо и не смог более участвовать в гонке. Победителем девятого этапа стал Сириль Депре, который, благодаря этой победе, должен был вновь возглавить общий зачёт в классе мотоциклов. Но этого не произошло: за замену на мотоцикле коробки передач организаторы наложили на Депре 15-минутный штраф. Таким образом, после девятого этапа общий зачёт возглавил Рубен Фариа (№ 11) — партнёр Депре по команде KTM. Сам же Депре, с учётом наложенного штрафа, после девятого этапа занял вторую строчку общего зачёта, с отставанием от промежуточного лидера ралли Рубена Фариа на 5 минут 23 секунды.

Следующий, десятый этап стал во многом определяющим: Сириль Депре, пришедший к финишу этапа со вторым результатом, и проиграв победителю Хоану Барреда 1 минуту 15 секунд, возглавил общий зачёт, сместив с этой позиции Рубена Фариа, чьё отставание от Депре в ралли составило теперь 1 минуту 37 секунд. С этого момента и до самого конца всего «Ралли Дакар 2013», несмотря на очень плотную борьбу на каждом из оставшихся четырёх этапов, несмотря на то, что Сирилю Депре так и не удалось победить ни на одном из оставшихся этапов, никто так и не смог его обойти в общем зачёте. А такие попытки предпринимались его конкурентами вплоть до самого финиша, так как не всё для Депре на оставшейся дистанции ралли складывалось гладко. Если после одиннадцатого этапа, на котором Депре стал третьим, он довёл свой отрыв в общем зачёте от идущего вторым Рубена Фариа до 13 минут 16 секунд, то придя на финиш двенадцатого этапа вне первой тройки, он потерял 8 минут своего отрыва от Рубена.

Но, всё-таки, не Рубен Фариа, выступающий вместе с Депре за одну команду — заводскую команду KTM, был для Сириля главной угрозой, а занимавший с девятого этапа третью строчку общего зачёта Франсико Лопес Контардо, также выступавший на мотоцикле марки KTM, но за другую команду. Победив на тринадцатом этапе, с отрывом в 5 минут 25 секунд от финишировавшего вторым Депре, Франсиско переместился на вторую строчку общего зачёта, в котором его отрыв от Депре составлял теперь всего 8 минут 15 секунд. Увы, но такой быстрый темп не прошёл даром для мотоцикла Франсиско — незадолго до финиша тринадцатого этапа у коробки передач перестала включаться четвёртая передача, и, накануне старта заключительного этапа, Франсиско был вынужден полностью заменить всю коробку, что автоматически наложило на него 15-минутный штраф. Из-за этого штрафа он вновь переместился на третью строчку в общем зачёте. Второе место снова занял Рубен Фариа.

Заключительный, четырнадцатый этап, состоявший из одного короткого спецучастка, длиной всего 128 км, не принёс сюрприза: победу в «Ралли Дакар 2013» в зачёте мотоциклов одержал Сириль Депре (№ 1), выступавший за заводскую команду КТМ, вторым, с отставанием на 10 минут 43 секунды от Депре, стал его партнёр по команде Рубен Фариа (№ 11), третье место осталось за Франсиско Лопесом Контардо, так же выступавшем на мотоцикле марки КТМ, но за другую команду. Его отставание от первого места составило 18 минут 48 секунд. Четвёртое и пятое места также завоевали гонщики, выступавшие на мотоциклах марки КТМ (но за разные команды): четвёртое итоговое место, отстав от лидера на 23 минуты 54 секунды, занял Иван Якеш (№ 32), пятое — Хоан Педреро Гарсиа (№ 12), с отставанием от победителя на 55 минут 29 секунд.

Выступавший под 9-м номером Оливье Пен (Yamaha), несмотря на неприятности, настигнувшие его на начальном этапе «Ралли Дакар 2013», к финишу смог наверстать упущенное и стал в итоге шестым, проиграв победителю 1 час 6 минут 30 секунд. А вот Хоан Барреда Борт (№ 5), (Husqvarna), победивший на втором и четвёртом этапах, возглавлявший общий зачёт после второго этапа, финишировал в ралли лишь на семнадцатом месте. Сказалась значительная потеря времени на пятом этапе, вызванная поломкой топливного насоса. Отыграть эту потерю до финиша он так и не смог.

Дебютант «Ралли Дакар» Курт Каселли (№ 29), заменявший в заводской команде КТМ травмированного Марка Кому, неплохо шёл по трассе, выиграл два этапа (7-й и 11-й), но, увы, финишировал за пределами первой тридцатки. Причинами такого результата стала навигационная ошибка, допущенная им по ходу восьмого этапа и проблемы с двигателем на предпоследнем этапе.

Квадроциклы 
Как и в зачёте мотоциклов, в зачёте квадроциклов на старт нынешнего «Ралли Дакар» не вышел прошлогодний чемпион — Алехандро Патронелли. В его отсутствие роль первой скрипки на трассе «Дакара 2013» выпало исполнять родному брату Алехандро и вице-чемпиону прошлого года — Маркосу Патронелли (№ 250), (Yamaha). И эту роль он исполнил сполна. Придя на финиш первого этапа третьим, с отставанием от победителя этапа Игнасио Флореса Семинарио (№ 268), (Yamaha) на 1 минуту 15 секунд, и проиграв 20 секунд второму месту, на котором расположился дебютант «Ралли Дакар» Себастьян Хуссейни (№ 265), (Honda), уже после второго этапа Маркос возглавил общий зачёт в классе квадроциклов и оставался на первом месте вплоть до финиша заключительного, четырнадцатого этапа.

Впрочем, до пятого этапа лидерство Маркоса в общем зачёте не было столь безоговорочным — Себастьян Хуссейни, шедший в зачёте вторым, старался держать темп Патронелли, не давая тому сильно вырваться вперёд. И после четвёртого этапа разрыв между ними составлял всего 14 минут 6 секунд, что по меркам столь протяжённого ралли — крайне малая величина. На пятом этапе интрига в зачёте квадроциклов была убита: из-за механических проблем Себастьян Хуссейни потерял несколько часов, откатившись на нижние строчки общего зачёта. Патронелли же пришёл к финишу пятого этапа первым, вторым финишировал Лукаш Ласкавич (№ 252), третье время на этапе показал Игнасио Касале (№ 254). Все — на квадроциклах Yamaha. Второе место общего зачёта теперь занял Игнасио Касале. Его отставание от первого места Маркоса Патронелли составило 1 час 18 минут 32 секунды.

За оставшиеся до финиша ралли девять этапов Патронелли ещё больше упрочил своё лидерство, в итоге доведя до полутора часов свой отрыв в общем зачёте от второго места, которое все эти девять этапов успешно удерживал Игнасио Касале (на одиннадцатом этапе Касале потеряет разом 23 минуты). К слову, до финиша ралли Маркос Патронелли больше не одержит ни одной победы, Игнасио Касале победит лишь раз — на шестом этапе.

В битве за итоговое третье место общего зачёта в классе квадроциклов уверенную победу одержал Рафал Соник (№ 253) — ещё один мотогонщик, выступавший на квадроцикле марки Yamaha. Заняв эту позицию после четвёртого этапа, он смог удержать её до самого финиша ралли, уступив лишь дважды — Лукашу Ласкавичу после пятого этапа и Сарелу ван Бильону (№ 277), (E-ATV), после восьмого. Его отставание от лидеров на финише ралли составило: более полутора часов от времени второго места Игнасио Касале и более трёх часов от времени победителя — Маркоса Патронелли.

Внедорожники 
Победителем первого этапа стал экипаж Карлоса Сайнса и Тимо Готтшалька (№ 303), выступавший на багги, созданном американской компанией Demon Jefferies Buggy по специальному заказу команды Team Qatar Red Bull. Второе время на финише этапа показал экипаж Лусио Альвареса и Бернардо Грауэ (№ 306), (Toyota). Он отстал от экипажа Сайнса на 24 секунды. Третьим стал экипаж Герлена Шишери и Жана-Пьера Гарсена (№ 309), (SMG Buggy), проиграв экипажу-победителю полминуты. На втором этапе экипаж Сайнс/Готтшальк около 20-ти минут не мог зафиксировать своё время на второй контрольной точке маршрута. Причиной этого стала неисправность установленного на борту багги приёмника GPS. К слову, с похожей проблемой на этапе столкнулись и другие участники: экипаж № 300 (Нассер Аль-Аттия и Лукас Круз) на Demon Jefferies Buggy и экипаж № 305 (Нани Рома и Мишель Перен) на Mini. Организаторами ралли было принято решение: отнять от финишного времени экипажа Сайнса потерянные 20 минут, что позволило экипажу Сайнса/Готтшалька стать победителем второго этапа. Позднее это решение было организаторами пересмотрено: было установлено, что второй приёмник GPS, также установленный на борту багги Сайнса, работал исправно. К времени экипажа вновь добавили 20 минут. Это решение переместило экипаж с первого места за пределы первой тройки в общем зачёте. Таким образом, победа на этапе была возвращена экипажу Стефана Петеранселя и Жана-Поля Коттре (№ 302), (Mini) который и возглавил общий зачёт в классе внедорожников. До конца всего ралли никому из соперников так и не удастся сместить экипаж Петеранселя с первого места общего зачёта.

До девятого этапа ближайшим соперником Петеранселя на трассе был экипаж, ведомый Нассером Аль-Аттия. Победив на третьем этапе, экипаж Аль-Аттии поднялся на второе место общего зачёта, отставая от экипажа Петеранселя на 6 минут 33 секунды. Благодаря победе на четвёртом этапе, его отставание от экипажа Петеранселя в общем зачёте сократилось до 5 минут 16 секунд. После победы на шестом этапе, отставание от экипажа Петеранселя составило всего 1 минуту 20 секунд. После седьмого и восьмого этапов Петеранселю удалось немного увеличить свой отрыв от экипажа Аль-Аттии, доведя его до 3 минут 14 секунд. На девятом этапе это противостояние было закончено: у багги Нассера Аль-Аттии отказал двигатель, экипаж был вынужден покинуть «Ралли Дакар 2013». Тремя этапами ранее, также из-за отказа двигателя, был вынужден прекратить своё участие в ралли экипаж Карлоса Сайнса — партнёра Аль-Аттии по команде.

Сход Аль-Аттии автоматически переместил на вторую позицию общего зачёта экипаж Жиниэля де Вильерса и Дирка фон Цитцевитца (№ 301), (Toyota), который занимал третью строчку общего зачёта после пятого этапа. Теперь два лидирующих в ралли экипажа разделяло более 49 минут.
За оставшиеся до финиша ралли пять этапов экипажу де Вильерса удалось немного сократить своё отставание от лидера, и на финише «Ралли Дакар 2013» их разделяли 42 минуты 22 секунды.

После схода экипажа Насера Аль-Аттии обострилась борьба за третью позицию общего зачёта между двумя экипажами команды Monster X-Raid (учредителем которой является автомобильный концерн BMW): № 305 (Нани Рома и Мишель Перен) и № 307 (Леонид Новицкий и Константин Жильцов), выступающими на внедорожниках Mini.
К этому моменту экипаж Леонида Новицкого расположился на 4-й строчке общего зачёта (которую он занял после третьего этапа и уверенно теперь удерживал). Нани Рома, шедший на первых этапах в одном темпе с Леонидом, застрял в дюнах на шестом этапе, потеряв на этом более часа. Это потеря передвинула его с 5-й на 7-ю позицию общего зачёта, которую он и занимал после восьмого этапа. Его отставание от четвёртой позиции Леонида составляло около 50 минут. Проведя блестящую гонку, Нани Рома смог выиграть девятый этап, и, разом отыграв сразу три позиции (с учётом схода Аль-Аттии), занял 4-ю строчку в общем зачёте, сократив до 38 минут своё отставание от экипажа Леонида Новицкого, финишировавший на этапе седьмым, и занимавший теперь третью строчку общего зачёта (с отставанием от лидера ралли Петеранселя на 56 минут). Десятый этап не привёл к изменениям в первой тройке общего зачёта — Рома финишировал на этапе вторым, Новицкий — десятым.

На одиннадцатом этапе в расстановку сил в споре за третью строчку общего зачёта вмещалась стихия: прошедшие накануне этапа сильные проливные дожди привели к частичному затоплению пересохших речных русел. Старт гонки в зачёте внедорожников, всё же, был дан, но, позднее, организаторы приняли решение полностью остановить гонку на 84-м километре спецучастка. Участникам записали в актив время, показанное ими на контрольной точке, расположенной на 53 километре спецучастка. Тем же, кто до остановки ралли ещё не успел отметиться на этой контрольной точке, записывалось время последнего экипажа, который успел пройти эту точку до остановки ралли (им стал, шедший по трассе на 21-й позиции, экипаж № 331, в составе: Владимир Васильев и Виталий Евтехов, на автомобиле G-Force Proto). Экипаж Нани Рома, успевший пройти эту контрольную точку до остановки ралли, занял в итоге 11 позицию, отстав от лидера этапа Робби Гордона на 8 минут 9 секунд.

А вот с экипажем Леонида Новицкого случился опасный инцидент, чуть было не приведший к сходу экипажа с дистанции. Во время гонки их автомобиль накрыла четырёхметровая волна горного потока, образовавшегося из-за проливных дождей. Поток снёс автомобиль в реку, которая протащила его несколько метров вниз по течению. Во время попыток хоть как-то прикрепить автомобиль к берегу с помощью троса, чтобы его не унесло бурным речным потоком, едва не утонул штурман экипажа Константин Жильцов, который был сбит течением с ног и затянут под автомобиль. На помощь к нему пришёл пилот экипажа Леонид Новицкий и помог Константину выбраться из-под машины. К счастью все обошлось без травм и жертв. На помощь терпящему бедствие российскому экипажу пришли соперники и помогли вытащить автомобиль из реки. До бивуака экипаж был доставлен на буксире. В зачёт ему, как и всем остальным участникам, остававшимся в гонке до момента её остановки, было записано время, показанное на отметке «53-й км» экипажем № 331. Таким образом, экипаж Леонида Новицкого занял 22 место на одиннадцатом этапе, отстав от победителя этапа Робби Гордона на 23 минуты, и сохранил своё третье место в общем зачёте внедорожников.

Правда дальнейшее участие в ралли экипажа Леонида Новицкого и Константина Жильцова оставалось под вопросом. У их автомобиля, не имевшего сколь-нибудь видимых серьёзных повреждений кузова, сильно промокли и были забиты речным песком и камнями все внутренние пространства, включая моторный отсек. Перед стартом двенадцатого этапа экипажу предстояла серьёзная работа — хорошенько просушить автомобиль и вычистить из него песок и камни. Но команда с этой задачей справилась, и экипаж вышел на старт двенадцатого этапа. Но, несмотря на все усилия команды, вынужденное купание машины в реке всё-таки не прошло для неё даром. На двенадцатом этапе экипаж Леонида Новицкого шёл по трассе медленнее обычного, показав на финише этапа лишь девятое время, в то время, как Нани Рома, уверенно проведя гонку, смог финишировать первым, разом отыграв у Новицкого 15 минут 10 секунд. Это позволило Роме занять третье место общего зачёта, сместив с него экипаж Леонида Новицкого. Отставание Леонида от третьего места составило 3,5 минуты.

Однако уже на следующем, тринадцатом этапе Новицкий вернул себе третью строчку после того, как Рома остановился на трассе, с целью дождаться лидера своей команды Стефана Петеранселя и двигаться дальше вместе с ним по трассе, дабы подстраховать лидирующую позицию Стефана в ралли. В итоге, на финише этапа Рома отстал от Новицкого на 11 минут. Заключительный, четырнадцатый этап не внёс никаких изменений в первые три позиции: победу на «Ралли Дакар 2013» одержал экипаж № 302, в составе: Стефан Петерансель и Жан-Поль Коттре (Mini), вторым, с отставанием от лидера на 42 минуты 22 секунды, в ралли финишировал экипаж № 301, в составе: Жиниэль де Вильерс и Дирк фон Цитцевитц (Toyota), третье место на «Ралли Дакар 2013» в зачёте внедорожников занял экипаж № 307, в составе: Леонид Новицкий и Константин Жильцов (Mini). Экипаж Леонида Новицкого стал первым в истории российским экипажем (из выступавших в классе внедорожников), которому удалось подняться на подиум этого ралли-рейда. Нани Рома, партнёр Петеранселя и Новицкого по команде Monster X-Raid, занял в итоге четвёртую строчку общего зачёта, проиграв победителю ралли 1 час 36 минут. В пятёрку сильнейших попал ещё один представитель команды X-Raid — победитель десятого этапа Орландо Терранова (№ 313), в отличие от партнёров выступавший в ралли не на внедорожниках Mini, а на внедорожнике BMW.

В зачёте внедорожников неплохо выступили на этом «Дакаре» и другие российские экипажи.
Экипаж № 331, в составе: Владимир Васильев и Виталий Евтехов, выступавший на внедорожнике G-Force Proto собственной конструкции, занял 16-е итоговое место. Ещё один экипаж (№ 348, в составе: Борис Гадасин и Алексей Кузьмич), так же на внедорожнике G-Force Proto — занял итоговую 21-ю строчку. К слову, этот «Дакар» стал первым серьёзным спортивным испытанием для внедорожников G-Force Proto, которые были построены специально для участия в ралли-рейдах. Обе машины, не избежав некоторых поломок, смогли добраться до финиша.

Неплохо прошёл всю трассу ралли украинский экипаж в составе: Вадим Нестерчук и Виктор Демьяненко (№ 345), выступавший на внедорожнике Mitsubishi L200. Он занял итоговое 26 место.

Самоотверженно, как настоящий боец, прошёл всю дистанцию ралли французский автогонщик (и, по-совместительству, спортсмен-горнолыжник) Герлен Шишери, выступавший вместе со своим штурманом Жаном-Пьером Гарсеном на багги марки SMG.
Практически сразу после старта пятого этапа на его багги вышел из строя гидроусилитель руля. Гонщик был вынужден, выдерживая высокую скорость, более 160 километров управлять автомобилем только силой своих рук, без всякой механической помощи. После финиша этапа, на который он пришёл с 24-м результатом, руки гонщика отказывались его слушаться и заметно тряслись. Но, несмотря на это, он смог продолжить ралли и финишировал в итоге на 8-м месте.

Очень ярко шёл по трассе «Ралли Дакар 2013» американский экипаж, в составе Робби Гордона и Келлона Уолча, выступавший на ярко-оранжевом внедорожнике Hummer. К сожалению, из-за проблем с трансмиссией на первом этапе и переворота автомобиля на четвёртом, экипаж потерял очень много времени и пришёл к финишу ралли с 14-м результатом, выиграв 11-й и 13-й этапы, дважды показав второе время (3-й и 12-й этапы) и четыре раза оказавшись на финише с третьим результатом дня (с 5-го по 8-й этапы).

Грузовые автомобили 
Гонка в зачёте грузовиков стала настоящим украшением «Дакара 2013». Буквально до последних метров дистанции всего ралли в ней оставалась интрига, державшая в напряжении, как непосредственных участников ралли, так и их многочисленных болельщиков.
Но на начальном этапе гонка не выглядела особо интригующей. Действующий чемпион «Ралли Дакар» Жерар де Рой (№ 500), (Iveco) (чью победу многие специалисты от автоспорта небезосновательно прогнозировали ещё до старта ралли), ставя целью защитить свой титул, сразу же повёл гонку в максимально возможном темпе, стремясь как можно сильней оторваться от конкурентов уже на первых этапах. Итогом такого резвого старта стала победа де Роя на первых трёх этапах, и семиминутный отрыв в общем зачёте от второго места Алеша Лопрайса (№ 503), (Tatra). Но этот отрыв не стал непреодолимым препятствием для Лопрайса — он возглавил ралли уже после четвёртого этапа, с минутным отрывом от идущего теперь вторым де Роя, и с семиминутным отрывом от вышедшего на третью позицию общего зачёта экипажа Эдуарда Николаева (№ 501), (КАМАЗ). Правда, надолго удержать лидерство Алешу не удалось. Уже на следующем, пятом этапе его Tatra застряла в песках за 20 км от финиша, и он потерял очень много времени (около 2 часов), пытаясь откопать свой автомобиль. Итогом этого стал его финиш на этапе с 62-м временем дня, что разом переместило его с первой позиции общего зачёта на восьмую.
Жерар де Рой вновь возглавил гонку, а на вторую позицию, проигрывая лидеру около пяти минут, переместился экипаж Эдуарда Николаева.

Одержав победы на шестом и седьмом этапах, экипаж Жерара де Роя ещё сильней упрочил своё лидерство, доведя свой отрыв от второго места Эдурада Николаева до 22-х минут, который, к слову, не одержал на этом Дакаре ни одной победы на этапах (и лишь на 3-х попал на пьедестал), пожертвовав скоростью ради надёжности, дабы избежать ненужных поломок и аварий на оставшейся до финиша дистанции ралли. Как показали дальнейшие события, именно эта тактика и оказалась в итоге выигрышной.

Уже на девятом этапе, который, после отменённого организаторами восьмого этапа в зачёте грузовиков, и дня отдыха, открывал вторую половину «Ралли Дакар», с целой серией механических проблем столкнулся экипаж лидера ралли Жерара де Роя. Практически сразу же после старта спецучастка у его Iveco отказала турбина, в результате чего он был вынужден остановиться и ожидать помощи своей технички (которой управлял легендарный Мики Бьязьон — итальянский автогонщик, двукратный чемпион мира по классическому ралли). После ремонта, на который было затрачено около 50 минут, де Рой смог возобновить гонку, но спустя некоторое время у его автомобиля случилась новая поломка — на этот раз отказало рулевое управление. Экипаж снова был вынужден терять время на ремонт. Устранив и эту неисправность, экипаж продолжил гонку, стараясь хоть немного отыграть своё отставание. Но, увы, на этом злоключения де Роя на девятом этапе не закончились: спустя некоторое время произошёл пробой колеса, на устранение которого также было затрачено некоторое время. В итоге, на финише де Рой отставал от победителя девятого этапа Алеша Лопрайса на 1 час 25 минут. В общем зачёте он выбыл из призовой тройки, переместился на четвёртую позицию, уступив лидерство Эдуарду Николаеву, которому проигрывал теперь около часа. На второе место, с 18-минутным отставанием от Николаева, вышел экипаж Мартина Коломы (№ 506), (Tatra), третью строку общего зачёта занял экипаж Айрата Мардеева (№ 505), (КАМАЗ), проигрывая лидеру чуть более 33 минут.

Десятый этап не внёс изменений в тройку лидеров. Эдуард Николаев финишировал на этапе с четвёртым временем, идущий на втором месте Мартин Коломы показал 13-е время дня — сказался прокол колеса. Этот результат ещё сильней упрочил лидерство Николаева — его отрыв от второго места Коломы теперь составлял более тридцати минут. Айрат Мардеев финишировал на этапе с шестым временем, что позволило ему вплотную приблизиться ко второй позиции Коломы, от которой его отделяло теперь менее двух минут.
Победу же на этапе — первую на этом «Ралли Дакар» — одержал экипаж Андрея Каргинова (№ 510), (КАМАЗ), который теперь переместился на четвёртую строку общего зачёта (с отставанием от лидера на 55 минут), сместив с неё Жерара де Роя, чьё отставание от лидера составило 1 час 2 минуты.

Несмотря на сложные метеоусловия и прошедшие накануне проливные дожди, организаторы и не стали отменять одиннадцатый этап. Участникам всех зачётов был дан старт, но позднее организаторы всё же были вынуждены остановить гонку, так как трасса стала полностью непригодна для гонки. Победителем этого укороченного этапа стал Жерар Де Рой, опередивший на 56 секунд Алеша Лопрайса. Третьим в гонке финишировал лидер общего зачёта Эдуард Николаев, проиграв де Рою чуть более двух минут. Остановка гонки негативно сказалась на Мартине Коломы, занимавшем вторую строку общего зачёте. В самом начале спецучастка он был вынужден надолго остановиться из-за поломки его грузовика. Итогом этого стала потеря им второго места, которое теперь занял Айрат Мардев. Таким образом, после одиннадцати этапов, первые две строки общего зачёта теперь занимали два экипажа команды «КАМАЗ-мастер».

Двенадцатый этап стал триумфальным для команды «КАМАЗ-мастер». Уверенно проведя всю гонку, Андрей Каргинов стал победителем этапа. Это позволило ему сместить Мартина Коломы с третьей позиции общего зачёта. Вторым на этапе финишировал ещё один пилот на «КАМАЗе» — Айрат Мардеев. Третьим, уступив победителю этапа около трёх минут, к финишу пришёл Жерар де Рой. Отныне и до конца всего ралли первые три строки общего зачёта будут занимать экипажи команды «КАМАЗ-мастер». Но, если лидер ралли Эдуард Николаев имел относительно комфортный отрыв от преследователей, то вторая и третья позиции «КАМАЗА» оставались под угрозой до самого финиша ралли.

Очень напряжённым стал следующий, тринадцатый этап. Жерар де Рой, стремясь вернуть себе место в тройке лидеров, шёл по трассе в максимально возможном темпе. Андрей Каргинов, не желая уступать ему свою третью строчку общего зачёта, старался не дать де Рою отыграть хоть сколько-нибудь времени. Остроту борьбы на этапе иллюстрирует такой факт: после 200 километров, пройденных от старта спецучастка этапа, отрыв Жерара де Роя от Андрея Каргинова составлял всего 28 секунд. Андрею удалось обойти Жерара и финишировать на этапе первым, доведя свой отрыв от де Роя до 2 минут 58 секунд. Третьим к финишу этапа пришёл Алеш Лопрайс, уступив Андрею Каргинову 8 минут. Эта победа позволила Андрею не только укрепить свою позицию, но и сместить со второго места общего зачёта своего коллегу по команде Айрата Мардеева, для которого этот этап стал неудачным — его грузовик закопался в песке, экипаж старался его самостоятельно откопать, теряя драгоценное время. На помощь товарищам пришёл экипаж лидера ралли Эдуарда Николаева, и совместными усилиями им удалось вернуть грузовик Айрата на трассу. В итоге, Айрат Мардеев финишировал на этапе лишь седьмым, проиграв победителю, Андрею Каргинову, более 23 минут. Лидер общего зачёта Эдуард Николаев финишировал пятым, проиграв победителю этапа 14 минут.

Перед заключительным, четырнадцатым этапом, длина скоростного спецучастка которого составляла всего 128 километров, Жерар де Рой, занимавший четвёртую строку общего зачёта, проигрывал третьей позиции Айрата Мардеева менее пяти минут. Менее десяти минут отделяло его от второй позиции Андрея Каргинова. И только лидер ралли Эдуард Николаев имел в своём запасе относительно комфортный отрыв от Жерара, составлявший 45 минут.

Стартовав, пилоты сразу взяли максимально возможный темп.
Победу на этапе отпраздновал — впервые на этом «Дакаре» — Петер Верслёйс (№ 509), (MAN), вторым на финише был Жерар де Рой (№ 500), (Iveco), проиграв Верслёйсу чуть более двух минут. Третье время дня показал Мики Бьязьон (№ 507), (Iveco), уступив Верслёйсу 2 минуты 17 секунд, четвёртым стал Алеш Лопрайс (503), (Tatra).

Айрат Мардеев (№ 505), (КАМАЗ), пришёл к финишу заключительного этапа на пятом месте, уступив Верслёйсу 2 минуты 39 секунд. Это позволило Айрату не только не уступить свою третью позицию де Рою, который из пяти минут смог отыграть у Мардеева только 35 секунд, но и обойти в общем зачёте своего коллегу Андрея Каргинова, заняв второе место.

Андрей Каргинов (№ 510), (КАМАЗ), шедший в одном темпе с лидерами заключительной гонки, за 8 километров до финиша пробил правое переднее колесо. Так как времени на замену колеса уже не было, пилот принял решение доезжать до финиша на трёх колёсах, что с успехом и было сделано. В итоге, Андрей финишировал на этапе седьмым, проиграв победителю этапа 7 минут 29 секунд. Он уступил свою вторую позицию общего зачёта своему коллеге Айрату Мардееву, но смог удержать за собой третье место. Его отрыв от четвёртой позиции Жерара де Роя составил менее трёх минут — и это после более чем 8500 километров, пройденных участниками «Ралли Дакар 2013». К слову, уже на втором этапе у грузовика Андрея отказало сцепление и на то, чтобы стронуть машину с места у экипажа и пришедшей к нему на помощь командной технички ушло около часа. Несмотря на то, что до конца устранить поломку на трассе не удалось, экипаж смог своим ходом добраться до финиша этапа. В итоге, Андрей Каргинов финишировал на 26 месте, проиграв победителю этапа Жерару де Рою около полутора часов.

Лидер общего зачёта Эдуард Николаев (№ 501), (КАМАЗ), уверенно проведя заключительную гонку, финишировав на этапе с шестым результатом, и уступив победителю этапа около шести минут, стал победителем «Ралли Дакар 2013» в зачёте грузовых автомобилей. Эта победа стала для команды «КАМАЗ-мастер» одиннадцатой победой на «Ралли Дакар». И первой для семикратного победителя Владимира Чагина, которую он завоевал не как гонщик, а как руководитель команды.

Таким образом, как и на «Ралли Дакар 2011», весь призовой подиум в грузовом зачёте вновь заняли пилоты команды «КАМАЗ-мастер».

К сожалению, не всем реальным претендентам на победу удалось добраться до финиша этого ралли-марафона. Так, на первой половине дистанции шестого этапа неудачей завершился штурм очередной дюны для экипажа чемпиона «Ралли Дакар 2007» (и серебряного призёра «Дакара 2012») Ханса Стейси (№ 504), (Iveco), чей грузовик, слетев с вершины дюны, перевернулся через кабину. К счастью экипаж никак не пострадал, а вот автомобиль получил серьёзные повреждения, самым существенным из которых стало частичное разрушение трубчатого каркаса безопасности, установленного в кабине. По правилам проведения «Ралли Дакар» любой ремонт этого каркаса во время всего ралли запрещён. А поскольку автомобили, имеющие любые ощутимые повреждения устройств, отвечающих за безопасность экипажа, к дальнейшей гонке организаторами не допускаются, экипаж был вынужден покинуть соревнование.

Ещё одной ощутимой потерей этого «Дакара», также случившейся на шестом этапе, стал сход бронзового призёра «Ралли Дакар 2012» Артура Ардавичуса (№ 517), (КАМАЗ), выступавшего за казахстанскую команду «Астана». Причиной стал отказ двигателя.

Результаты

Мотоциклы 

Примечания
 1. Время включает пятнадцатиминутный штраф, наложенный организаторами за замену двигателя

Квадроциклы

Внедорожники 

Примечания
 1. По предварительным итогам 2-го этапа экипаж № 303 (Сайнс/Готтшальк) был признан организаторами ралли победителем этапа: к итоговому времени экипажа организаторы добавили двадцать минут, которые экипаж потерял на трассе из-за проблем в работе бортовой системы GPS, которая не регистрировала прохождение экипажем очередной контрольной точки. Однако после дальнейшего расследования данного инцидента, выявившего, что второе устройство GPS, установленное в автомобиле, функционировало без сбоев, организаторы полностью отменили это своё решение, вернув победу на этапе экипажу № 302 (Петерансель/Коттре).

 2. Из-за плохих погодных условий гонка остановлена красным флагом. Организаторами было засчитано время тех экипажей, которые успели финишировать до красного флага (всего — четыре экипажа). Всем остальным организаторы записали в актив время последнего финишировавшего до остановки гонки экипажа — № 302 (Петерансель/Коттре): 2ч 7мин 21сек с отставанием от лидера на этапе (экипаж № 309 (Шишери/Гарсен)) 12мин 15сек.

 3. Из-за поднявшегося уровня воды в реках, вызванного проливными дождями, гонка на 11-м этапе ралли в зачётах внедорожников и грузовиков была полностью остановлена организаторами на отметке 84 км спецучастка этапа. Зафиксировано время, показанное участниками на контрольной отметке, расположенной на 53 км.

Грузовики 

Примечания
 1. Из-за поднявшегося уровня воды в реках, вызванного проливными дождями, гонка на 11-м этапе ралли в зачётах внедорожников и грузовиков была полностью остановлена организаторами на отметке 84 км спецучастка этапа. Зафиксировано время, показанное участниками на контрольной отметке, расположенной на 53 км.

Итоговое положение 
 Примечание: во все таблицы включены только первые 10 позиций.

Мотоциклы

Квадроциклы

Внедорожники

Грузовики

Инциденты 
06.01.2013. Во время второго дня марафона, специально подготовленный по требованиям организаторов «Ралли Дакар» пресс-кар № 1011 бригады журналистов из Санкт-Петербурга (агентство «EХ-ROADmedia»), в составе: Владимир Колюпанов, Юрий Овчинников (являющийся постоянным организатором трофи-рейда «Ладога-Трофи») и Сергей Дикаревский, не удержался на склоне, совершил несколько оборотов через крышу, после чего загорелся. Все члены экипажа успели выбраться из машины. Автомобиль сгорел полностью — вместе со всеми документами и вещами фотографов. Информацию об инциденте сообщил в телефонном интервью Константин Мещеряков, штурман Романа Брискиндова (экипаж № 436).

07.01.2013. На 40-м километре третьего этапа марафона попал в аварию экипаж № 310: пилот  Кшиштоф Холовчиц и штурман  Филипе Палмейро, выступающий на автомобиле BMW MINI ALL4 Racing за команду Astana. Автомобиль на высокой скорости вылетел с высокой отвесной дюны и врезался передней частью в песок. В результате этого жёсткого контакта Кшиштоф Холовчиц получил перелом ребер и повреждение одного позвонка в грудном отделе позвоночника. Он был доставлен в больницу в Лиме, позднее переведён в одну из частных клиник.

09.01.2013. Близ города Такна, Перу, в 10-ти километрах от границы с Чили, произошла серьёзная авария с участием Land Rover Defender — машины сопровождения британской команды Race2Recovery и двух местных автомобилей такси. По сообщению организаторов ралли: «Один из автомобилей такси совершил лобовое столкновение с машиной сопровождения. Вторая машина такси попыталась увернуться от ещё одного столкновения, но в результате водитель утратил управление и автомобиль совершил несколько переворотов». В результате инцидента погибли двое местных жителей, ещё семь человек (среди них — три британца) с различными травмами были доставлены в местный госпиталь.

11.01.2013. На седьмом этапе «Ралли Дакар 2013», в результате лобового столкновения с автомобилем местной полиции, погиб французский мотоциклист — дебютант «Ралли Дакар» — 25-летний Тома Буржен (№ 106), занимавший после 6-го этапа 68-ое место в общем зачёте мотоциклов. Трагедия случилась в 8:23 по местному времени на чилийском отрезке 806-километрового этапа. Бригада экстренной медицинской помощи, обслуживающая ралли, прибыла на место ДТП и констатировала смерть мотогонщика, которая, вероятнее всего, была мгновенной в результате сильного удара. Местная полиция совместно с организаторами ралли приступили к детальному расследованию этого трагического инцидента.

16.01.2013. На одиннадцатом этапе опасный инцидент произошёл с экипажем Леонида Новицкого и Константина Жильцова, участвующем в ралли под номером 307 на автомобиле BMW MINI ALL4 Racing. Во время гонки их автомобиль накрыла четырёхметровая волна горного потока, образовавшегося в результате прошедших накануне проливных дождей. Поток снёс автомобиль с места и потащил в реку, вращая его вокруг собственной оси. Штурман экипажа Константин Жильцов был вынужден выбраться из автомобиля наружу, чтобы попытаться закрепить автомобиль на берегу с помощью троса, но был сбит потоком с ног и вода затащила его под автомобиль. На помощь к нему пришёл пилот экипажа Леонид Новицкий и помог Константину выбраться из-под машины. К счастью все обошлось без травм и жертв. На помощь экипажу пришёл другой экипаж, участвующий в ралли, и совместными усилиями, с помощью двух тросов, им удалось вытащить автомобиль Новицкого и Жильцова из воды. До бивуака автомобиль был доставлен на буксире. Леониду Новицкому и Константину Жильцову удалось успешно добраться до финиша ралли — их экипаж занял третье место в зачёте внедорожников, став, таким образом, первым в истории российским экипажем, из выступающих в зачёте внедорожников, которому удалось подняться на подиум «Ралли Дакар».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Статистика соревнования на championat.com
 Обзор «Ралли Дакар» на сайте motonews.ru
 «Специально о Гадасине и ещё кое о чём» — аналитические статьи на портале «Ралли-рейды России», посвящённые «Ралли Дакар»
 Новости «Ралли Дакар» 2013
 «Дакар 2012 и 2013 пройдет в Южной Америке»
 «Дакар 2013 финиширует в Чили»
 «Специальный проект „Живые голоса Дакара“ — Интервью с российскими экипажами участниками марафона»
 

Ралли «Дакар» по годам
2013 год в автоспорте
Спорт в Аргентине в 2013 году
Спорт в Чили в 2013 году
Спорт в Перу в 2013 году
Январь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Чили
Международные спортивные соревнования в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Перу
Автоспорт в Аргентине